Sultanabad (Urdu: ) ist der Name verschiedener Städte:

 Arak (Stadt), früher Sultanabad
 Paghakn in Armenien, ehemals Sultanabad
 Sultanabad Colony, Wohngebiet von Gulbahar in Karatschi, Pakistan
 Sultanabad (Karimnagar), auch Sulthanabad oder Osmannagar, ein Dorf und Teil eines Verwaltungsdistrikts im Bezirk Karimnagar im Bundesstaat Andhra Pradesh, Indien
 Sultanabad (Karatschi), Wohnbezirk in Karatschi, Pakistan